Вулиця Братисла́вська — назва вулиці у деяких містах України та колишнього СРСР. Назва — на честь міста Братислава, столиці Словаччини.

Вулиця Братиславська — вулиця у Кропивницькому
 Вулиця Братиславська — вулиця у Києві
 Вулиця Братиславська — вулиця у Кривому Розі

Вулиця Братиславська — вулиця у Москві
 Вулиця Братиславська — вулиця у Рязані

Вулиці